( für Zahn oder Zacken) bezeichnet:
 Dens axis (kurz: Dens), einen dornförmigen knöchernen Fortsatz des zweiten Halswirbels; siehe Axis (Halswirbel)
 Dens caducus, eine veraltete Bezeichnung für Milchzahn
 Dens caducus, eine veraltete Bezeichnung für Weisheitszahn
 Dens lupinus, einen rudimentären, kleinen, stiftförmigen Zahn bei Pferden; siehe Wolfszahn
 Dens (Nentershausen), einen Ortsteil der Gemeinde Nentershausen in Osthessen
 Dens, piemontesischer Name der Gemeinde Denice in der Provinz Alessandria in Italien

Dens ist der Familienname von:
 Tuur Dens (* 2000), belgischer Radsportler

Siehe auch:

 Dentist, eine in Deutschland bis 1952 neben den Zahnärzten existierende Berufsgruppe in der Zahnmedizin
 Denz, mehrere Personen